Racing Club est une expression retrouvée dans les noms de nombreux clubs sportifs, comme :
 Racing Club de Strasbourg Alsace
 Racing Club de Lens 
 Racing Club de Avellaneda (Argentine)
 Racing Club de France
 Racing Club de Narbonne Méditerranée
 
 Racing Club Vichy football, club de football situé à Vichy, fondé en 1945 ;
 Racing Club Vichy rugby, club de rugby à XV situé à Vichy, fondé en 1905 ;
 Besançon Racing Club
 Racing Club de Tunis